Un proverbe est aphorisme issu de la sagesse des Nations.
 Le proverbe est un genre théâtral notamment illustré par des pièces d'Alfred de Musset.

Voir aussi 

 Livre des Proverbes : livre de la Bible, attribué à Salomon.
 Midrash sur les Proverbes : commentaire du livre précédent.
 Le Proverbe : nouvelle de Marcel Aymé.
 Comédies et proverbes : cycle de six films d'Éric Rohmer, période 1981-1987.